CUL steht für:
 Cumberland (England), englische Grafschaft, Chapman-Code

cul steht für:
 see you later, siehe Liste von Abkürzungen im Amateurfunk

Siehe auch:
 Kul
 Kuhl
 Cool (Begriffsklärung)
 Kool

Abkürzung